Plaza de Colón o Plaza Colón se denominan algunas vías públicas en diversas ciudades, nombradas en honor a Cristóbal Colón:

En Argentina
 Plaza Colón, ubicada en Luján;
 Plaza Colón, ubicada en Mar del Plata;
 Plaza Colón, ubicada en Córdoba;
 Plaza Colón, ubicada en Jardín América

 En Chile
 Plaza Colón, correspondiente a la Plaza de Armas de Arica;
 Plaza Colón, correspondiente a la Plaza de Armas de Antofagasta;
 Plaza Baquedano, antes llamada Plaza Colón y ubicada en Santiago de Chile

En Ecuador
 Plaza Colón, ubicada en Guayaquil

En España
 Plaza de Colón, ubicada en Madrid;
 Plaza de Colón, ubicada en Salamanca;
 Plaza de Colón, ubicada en Valladolid;
 Plaza de Cristóbal Colón, ubicada en El Puerto de Santa María;
 Plaza  Colón, ubicada en Lorca

En los Estados Unidos
 Columbus Circle, ubicada en la ciudad de Nueva York;
 Columbus Circle, ubicada en Washington, D.C.
 En Perú
Plaza Colón, ubicada en Tacna
 En Puerto Rico
 Plaza Colón, ubicada en San Juan

En Uruguay
 Plaza de Colón, ubicada en Tacuarembó